Un sit este de obicei un anumit loc sau spațiu geografic, o locație sau un teritoriu (mai mic). În Wikipedia termenul se poate referi la:
 Sit arheologic - un loc de obicei îngrădit, unde se fac săpături arheologice;
 Sit Natura 2000 - o arie protejată ce face parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000.

Vezi și
 Site web - o colecție de pagini web din Internet, pe o anumită temă și cu o adresă web unică (URI), care precizează „locul” ei în Internet.